Diacyclops plattensis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1985 roku przez amerykańskich hydrobiologów Roberta W. Plennaka i Jamesa V. Warda.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Diacyclops plattensis (Pennak & Ward, 1985). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1985 roku